Łaskarzew – miasto w powiecie garwolińskim, w województwie mazowieckim
 Łaskarzew – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim
 Łaskarzew – stacja towarowa w Łaskarzewie, w województwie mazowieckim

Zobacz też 
 Dekanat Łaskarzew
 Łaskarzew-Osada (gromada)
 Łaskarzew-Osada (gmina)